Километро Досе има више значења:

 Километро Досе (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Досе (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Досе (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Досе (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Досе, Лос Наваро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику